Puits est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Cavité verticale physique 

Un puits est, à l'origine, une cavité physique verticale, connectant deux niveaux de profondeurs différentes, pénétrables ou non.

Un puits peut être naturel (puits dans les cavités du karst, visitable en spéléologie) ou artificiel, généralement anthropique dans ce dernier cas.

On distingue notamment les types de puits suivants, nommés d'après leur position ou leur usage :
  
 un puits à eau (voir aussi puits artésien), comme le puits de Bennwihr ou le puits de Neuwiller-lès-Saverne ; 
 un grand puits ou puits de siège, puits à eau construit avec des outils à main et ayant plus de  de profondeur. Exemple : Fort de Joux ;
 un puits perdu, sorte de puisard ;
 un puits de pétrole ;
 un puits de lumière ;
 un puits de chaleur :
 un puits de mine ;
 un puits de forage ;
 un puits en hauteur, c'est-à-dire un puits de lumière ;
 un puits provençal ou puits canadien ;
 un puits à marches ;
 le puits de Sangatte (voir TML) est un exemple de puits en tant qu'ouvrage d'art ;
 le puits est un édifice situé rue Saint-Maur à Verdun ;
 un puits de dépôt, utilisé en biologie moléculaire, ainsi que la plaque 96 puits ;
 un puits à souhait, dans certaines légendes.
Il existe dans l'Angleterre rurale une tradition de décoration de puits.

Jonction virtuelle entre deux niveaux 

Par extension, le puits a pris également un sens figuré, représentant une jonction entre deux niveaux, par analogie aux différences d'altitudes des puits physiques :
 puits de carbone ;
 puits de potentiel ;
 puits quantique ;
 puits écologique ( théorie source-puits, en écologie et dynamique des populations) ;
 la notion de puits est utilisée en mathématiques, dans la théorie des graphes.

Toponyme 
 Puits, commune française du département de la Côte-d'Or ;
 place du Puits-Artésien, ancien nom de la place Paul-Verlaine, à Paris ;
 rue du Puits-de-l'Ermite et place du Puits-de-l'Ermite, à Paris ;
 place du Puits-Rouge à Luxembourg-ville ;
 la grotte des Puits, grotte naturelle située sur la commune de Pierre-la-Treiche.